Thomas (de) Clifford peut se référer à :
 Thomas de Clifford (1363-1391),  de Clifford, baron et soldat anglais ;
 Thomas Clifford (1414-1455),  de Clifford, baron et soldat anglais, petit-fils du précédent ;
 Thomas Clifford (1630-1673),  Clifford de Chudleigh, homme d’État anglais ;
 Thomas Clifford Allbutt (1836-1925), médecin anglais.